Termenul „Twin Peaks” se poate referi la:

Twin Peaks (serial TV) - un serial polițist științifico-fantastic american creat de David Lynch și Mark Frost
 Twin Peaks (serial TV din 2017)
Twin Peaks (Utah) – un munte în Utah
Twin Peaks (San Francisco) două dealuri și un cartier în San Francisco
Twin Peaks (California) – o localitate în California
North Twin Peak un vârf de munte în Canada

Twin Peaks